Спадафора:

 Спадафора — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Мессина.
 Спадафора, Винченцо (род. 1974) — итальянский политик.
 Спадафора, Пол (род. 1975) — американский боксёр.
 Спадафора, Уго (1940—1985) — панамский врач и революционер-интернационалист.